Niederländische Union steht für:

 Niederländisch-Indonesische Union, eine angedachte Personalunion der Niederlande mit der ehemaligen Kolonie Indonesien
 deutsche Bezeichnung der Nederlandsche Unie, einer politischen Bewegung zur Zeit des Zweiten Weltkriegs